Ahrens est un patronyme germanique porté principalement en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique et en Alsace-Lorraine. On peut évidemment penser au néerlandais "arend" (= aigle) ou au vieux germain aran, mais c'est le plus souvent un hypocoristique du prénom Arnold (= Arnaud). Lorsqu'il est porté par des juifs ashkénazes, ce devrait être une germanisation d'Aaron .

Variantes 
 Aarens, Haerens
 Ahrend, Ahrens 
 , Arends, Arent, 
 Harent 
 , Arents, Arenz, Arentz, Aarrents
 Aerens, Aerents, Arets, Arendsen, 
 , Arndts, Arntz, Arntzen

Patronyme 

 Brigitte Ahrens (1945-), chanteuse de schlager allemande ;
 Chris Ahrens (1976-), rameur d'aviron américain ;
 Gaby Ahrens (1981-), tireuse sportive namibienne ;
 Janette Ahrens (1925-2016), patineuse artistique américaine ;
 Joseph Ahrens (1904-1997), organiste et compositeur allemand ;
 Lynn Ahrens (1948-), compositrice, scénariste, productrice et actrice américaine ;
 Mariella Ahrens (1969-), actrice allemande ;
 Marlene Ahrens (1933-2020), athlète chilienne ;
  (1948-), rameur d'aviron allemand.

Marques 
 Ahrens AR404, avion monoplan quadrimoteur de transport régional américain

Référence